Macys steht für:
 Mačys, ein litauischer männlicher Familienname
 Macy’s, ein US-amerikanischer Warenhausbetreiber

.macys steht für:
 Internetdomain seit 2016

Siehe auch:
 Macys Point, Halbinsel in Ontario, Kanada